Atrauli steht für:

 Atrauli (Nepal), Gemeinde im Distrikt Sarlahi, Provinz Madhesh, Nepal
 Atrauli (Uttar Pradesh), Stadt im Distrikts Aligarh, Bundesstaat Uttar Pradesh, Indien